Алшын:
 
 Алшын — одно из крупных племенных объединений казахов (также Младший жуз).
 Алшын — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Алшын — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.

См. также 
 Алчин